Банни:

 Банни — короткометражный мультфильм
 Банни, Джон (1863—1915) — американский актёр
 Банни, Шарль Конан (1942—2021) — ивуарийский политик
 Банни Блью — американская порноактриса
 Банни Лав — псевдоним американской порноактрисы и режиссёра Селест Шили

См. также 
 Бани
 Багз Банни
 Лола Банни